Gargas, commune française de la Haute-Garonne,
 Gargas, commune française de Vaucluse,
 Les grottes de Gargas, site préhistorique à Aventignan, dans les Hautes-Pyrénées.

 Gargas, alias Espérit Borrelly, brigand né vers 1730 à Authon (Alpes-de-Haute-Provence).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France